

Села:
 Погулянка — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Погулянка — Волинська область, Маневицький район

Вулиці:
 Вулиця Погулянка — вулиця у Львові.

Інше:
 Погулянка — місцевість у Львові
 «Погулянка» — парк у Львові

Населені пункти та їхні частини
 Погулянка — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Погулянка — село в гміні Білобжеґі Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Погулянка — село в гміні Черемха Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Погулянка — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Погулянка — частина міста Мишкув у Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Погулянка — частина села Новий Майдан у гміні Войславичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Погулянка — частина села Мхава в гміні Балигород Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Погулянка — частина села Гічва (Гочев) у гміні Лісько Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Погулянка — частина села Пшибинув у гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Погулянка — частина села Удуж у гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Погулянка — лісова осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки